Суперкубок Греции по футболу() — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Если команда делает дубль (выигрывает и чемпионат, и Кубок), то тогда матч играется с командой, проигравшей в финале Кубка Страны. Первый официальный розыгрыш турнира произошел в 1980 году.

Участники

Примечания

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Футбольные соревнования в Греции
Греция